Cross-site request forgery – metoda ataku na serwis internetowy
 Czeska i Słowacka Republika Federacyjna